

Geografia

Austria 
 Roitham – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Niemcy 
 Roitham – dzielnica Traunreut